Bahnhofshotel steht für:

 Bahnhofshotel (Altenbeken)
 Bahnhofshotel (Bad Gottleuba)
 Bahnhofshotel (Darmstadt)
 Bahnhofshotel, der ehemalige Name des heutigen Europa-Hauses in Flensburg
 Bahnhofshotel (Kappeln)
 Bahnhofshotel (Querfurt)
 Bahnhofshotel (Radebeul)
 Bahnhofshotel Gröne in Springe, Region Hannover, siehe Bahnhofstraße 50 (Springe)

siehe auch:
 Bahnhof-Hotel Buchen
 Eisenbahnhotel